Полукс може да се отнася до:
 Полукс (от „Кастор и Полукс“) – фигура в римската митология, брат близнак на Кастор. Кастор и Полукс е римският вариант на Диоскурите в древногръцката митология – „Кастор и Полидевк“;
 Полукс – звезда в съзвездието Близнаци, известна и като β (Бета) Близнаци.